NGC 1383 (другие обозначения — ESO 548-53, MCG -3-10-15, PGC 13377) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Эридан. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году. Описание Дрейера: «довольно тусклый, маленький, объект круглой формы, заметно более яркий в середине».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1383 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1383 в группу также входят NGC 1359, NGC 1393, ESO 548-32 и ESO 548-79.

Примечания 

 

1383
Эридан (созвездие)